Хизме́т Митали́пович Абду́ллин (Хизмет Абдумуталипович Абдуллин, , 10 октября 1925 года — 1986 года) — уйгурский советский писатель и поэт, переводчик.

Биография 
Родился в крестьянской семье 10 октября 1925 года в селе Баяндай Джаркентского уезда Джетысуйской губернии Казакской АССР РСФСР. В 1943 году был призван в ряды Красной Армии. Служил в Монголии, участвовал в освобождении Маньчжурии от японских милитаристов. В это время появляются его первые стихи. В 1950—1953 годах учился на филологическом факультете Казахского педагогического института (Алма-Ата).

С 1951 по 1955 годы работал в редакции алма-атинского журнала «Жаңа өмір» (), а в 1958—1962 годах — редактором в Казахском государственном издательстве художественной литературы. В 1961 году вступил в КПСС, после чего с 1962 до 1965 год возглавлял отдел в редакции уйгурской газеты «Коммунизм туги» (). В 1955—1958 и 1965—1980 руководил уйгурской секцией в Союзе писателей Казахской ССР. Умер в 1986 году.

Творчество 
Печатался с 1954 года. Автор исторической поэмы «Анаят», поэмы о современной молодёжи «Давутжан», повести «Гулистан» (, 1954), сборников «Рассказы» (, 1956), «Любовь и ненависть» (, 1960). Роман «Под небом Турфана» (, 1962, рус. пер. 1964) рассказывает о жизни уйгур на национальных окраинах Китая. Романы «Земляки» (, 1966, рус. пер. 1968) и «Судьба» (, 1971) посвящены советскому уйгурскому селу.

Написал также сборники повестей и рассказов «Односельчане», «Судьба», «Огненный круг», «Ответ годам», «Гулистан» и другие, сборники стихов и поэм «Анаят», «Давутжан» и другие.

Поэма «Анаят», изданная отдельной книжкой не только на уйгурском, но и русском языке, посвящена народному герою, бунтарю, заступнику бедняков Анаяту. Поэма "Давутжан", посвящена нашей сегодняшней молодёжи, её учёбе и труду.

Переводил на уйгурский язык произведения А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, Л. Н. Толстого, Дм. Фурманова, М. Исаковского, Янки Купалы, Рабиндраната Тагора.

Примечания

Ссылки 
 «Краткая литературная энциклопедия», т.9, М., 1978
 Библиография 
 Хизмет Абдуллин
 ОДН 

Уйгурские писатели
Уйгурские поэты
Члены КПСС
Редакторы по алфавиту
Редакторы XX века
Редакторы СССР
Редакторы Казахстана
Выпускники Казахского национального педагогического университета имени Абая